Чернухинский район

 Чернухинский район — район Полтавской области, Украина
 Чернухинский район — район Горьковской и Арзамасской областей РСФСР в 1935—1963 годах